Женская сборная Канады по футболу (, ) представляет Канаду на международных соревнованиях, управляется Канадской футбольной ассоциацией. Дважды бронзовый призёр Олимпийских игр. Лучшим результатом на чемпионатах мира является 4-е место, занятое в 2003 году.

История 
Первый международный матч женская сборная Канады провела в 1986 году, уступив со счётом 0:2 сборной США.

Первым крупным турниром в истории команды стал чемпионат мира в Швеции в 1995 году. Сборная не смогла выйти из группы, сыграв вничью с Нигерией и уступив Англии и Норвегии.

Лучший результат на чемпионатах мира сборная показала в 2003 году, дойдя до полуфинала турнира.

Высшее достижение команды на международных соревнованиях — бронзовые медали Олимпийских игр в 2012 и 2016 годов.

Выступления на международных турнирах

Олимпийские игры 

 В ничьи включены матчи, завершившиеся серией пенальти

Чемпионат мира 

 В ничьи включены матчи, завершившиеся серией пенальти

Золотой Кубок КОНКАКАФ 

 В ничьи включены матчи, завершившиеся серией пенальти

Матчи сборной в 2017 году 

 д — матч в Канаде (домашний)
 г — матч на поле соперника (гостевой)
 н — матч на нейтральном поле
 ТМ — товарищеский матч

 КА — Кубок Алгарве
 пен. — гол забит с пенальти
 а/г — автогол

Текущий состав 
Ниже перечислены игроки, которые были включены в заявку сборной Канады на Олимпийские игры 2020 в Японии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте FIFA 

 
Канада
Сборная Канады по футболу